Inkofen ist der Ortsname von

 Inkofen (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Inkofen (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Inkofen (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Inkofen (Schierling) in Inkofen bei Schierling
 Schloss Inkofen (Haag an der Amper) in Inkofen bei Haag an der Amper